Einschießen steht für:

 Einschießen (Kalibrierung)
 Einschießen (indirektes Feuer)
 Einlegen eines Zwischenbogens beim Buchbinden; siehe Ausschießen
 Einschießen (Einschieben) des Brotes zum Backen in den Backofen
 Einschießen des Einschlagfadens beim Weben
 den durch den Ejektionsreflex beim weiblichen Säugetier ausgelösten Milchtransport in die Milchsammelräume der Milchdrüse